GEB steht für:

 Games and Economic Behavior, wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Gemeinschaft der Europäischen Bahnen, Interessenverband der Eisenbahnbetreiber aus der Europäischen Union und deren Anrainerstaaten
 Generaleinfuhrbewilligung, Ausprägung der Einfuhrbewilligung
 Gesamtelternbeirat, schulisches Gremium in Baden-Württemberg
 Gießener Elektronische Bibliothek, Hochschulschriftenserver der Justus-Liebig-Universität Gießen
 Gödel, Escher, Bach, Buch des Autors Douglas R. Hofstadter
 Göttinger Entsorgungsbetriebe, Eigenbetrieb der Stadt Göttingen

Geb ist der Name folgender Personen und Figuren:
 Adolf Geb (1876–???), deutscher Architekt, Oberbaurat in Hamburg
 Friedrich Geb (1847–1927), auch: Friedrich Gottfried Geb, deutscher Architekt und Hochschullehrer

 Geb (ägyptische Mythologie), ein Erdgott in der ägyptischen Mythologie

Geb. steht als Kürzel für:
 Gebäude
 Gebiet
 Gebirge

geb. steht für:
 geborene/r, gefolgt von der Angabe des Geburtsnamens, falls der Name durch Hochzeit geändert wurde, siehe Familienname#Deutschsprachiger Raum

Siehe auch:

Abkürzung